Il singolare del torneo di tennis Denver Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Wojciech Fibak che ha battuto in finale Victor Amaya 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Eddie Dibbs (secondo turno)
 Raúl Ramírez (primo turno)
 Arthur Ashe (semifinali)
 Tim Gullikson (primo turno)

 Balázs Taróczy (primo turno)
 Wojciech Fibak (campione)
 Dick Stockton (semifinali)
 Christopher Mottram (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Denver Open 1979